

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zmysłówka – część wsi Podobin w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Zmysłówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów
 Zmysłówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Zmysłówka – część wsi Budy Łańcuckie w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi

Zobacz też 
 Zmysłówka – rezerwat przyrody